Такмичења у слободном скијању на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију одржават ће се (по 7. пут у програму ЗОИ) између 6. и 21. фебруара 2014. на теренима спортског комплекса Роза Хутор икстрим парк у близини Краснаје Пољане. 

У односу на претходне ЗОИ 2010. у олимпијски програм слободног скијања укључене су дисциплине халфпајп за мушкарце и жене (у априлу 2011) и слоупстајл, такође у обе конкуренције (одлука донета у јулу 2011), тако да ће се на олимпијском турниру у Сочију медаље делити у укупно 10 категорија (по 5 у мушкој и женској категорији).

Сатница 
Распоред одржавања такмичења у свих 10 дисциплина:

Напомена: сатница је дата по локалном московском времену (УТЦ+4).

Учесници 
Максималан број учесника у свих десет дисциплина је 282, односно максимално по 26 квота по НОК-у (не више од 14 места у мушкој или женској категорији). Основи услов за квалификацију била је позиција међу првих 30 на ранг листама светског купа и светског првенства 2013, а минималан број ФИС бодова за све дисциплине је 80 (изузев слоупстајла где је доња граница 50 бодова). Коначан број учесничких квота по државама одређен је на основу стања на ранг листама на крају квалификационог периода 19. јануара 2014. У случају враћања одређених квота од стране локалних НОК први следећи на листи заузима упражњено место. 

Максималан број учесника по дисциплинама

Број учесничких квота по земљама 
Број учесничких квота по земљама на дан 25. јануара 2014. (промене су могуће до 7. фебруара):

Освајачи медаља 
Укупно је подељено 10 комплета медаља, по 5 у обе конкуренције.

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 

 Зимске олимпијске игре 2014.
 Слободно скијање

Референце

Спољашње везе 
 Резултати и сатница турнира у слободном скијању на ЗОИ 2014. 

Слободно скијање на Зимским олимпијским играма 2014.
Слободно скијање на Зимским олимпијским играма
Спортови на Зимским олимпијским играма 2014.